Ligusticum haastii är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Mueller och Joseph Dalton Hooker. Ligusticum haastii ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
haastii